Le mot disjonction est employé dans plusieurs matières :
 en linguistique, disjonction ;
 en logique, disjonction est un opérateur binaire qui est également appelé le « ou logique » ;
 en philosophie, voir disjonctivisme.